In the Lonely Hour — дебютный студийный альбом английского певца Сэма Смита, изданный 17 июня 2014 года на студии Capitol Records.
Диск включал такие хиты, как «Money on My Mind» и «Stay with Me», ставшие № 1 в Великобритании; второй из них стал мировым супер-хитом, войдя в десятку лучших синглов в 20 странах мира, включая № 2 в США. Третий хит, «I’m Not the Only One», достиг № 3 в Англии и № 5 в США.
Ещё до выхода альбом In the Lonely Hour получил положительные отзывы музыкальных критиков. Диск имел коммерческий успех во всём мире, достиг № 1 в Великобритании, Ирландии, Новой Зеландии, Южной Африке, Швеции, стал № 2 в Австралии, Канаде, Дании, Дании, Норвегии и США. На 57-й церемонии «Грэмми» он был номинирован в престижной категории Альбом года и выиграл в категории Лучший вокальный поп-альбом.
Песня «Stay with Me» удостоилась двух премий Грэмми в номинациях «Запись года» и «Песня года».
Альбом стал вторым бестселлером 2014 года в Соединённом Королевстве и третьим бестселлером в США. К февралю 2015 было продано более 3,390,500 копий.

История 
28 мая 2014 альбом In the Lonely Hour дебютировал на № 1 в британском хит-параде The Official Albums Chart, с тиражом примерно 20,000 копий. За первые 5 недель релиза было продано 228,000 копий в Великобритании. К декабрю 2014 года тираж превысил 1 млн копий. Он стал вторым бестселлером 2014 года в Великобритании с тиражом 1,248,000 за год. К февралю 2015 год In the Lonely Hour имел тираж 1,4 млн копий в Соединённом Королевстве.

В США In the Lonely Hour дебютировал 5 июля 2014 года на № 2 Billboard 200, с тиражом 182,000 копий в неделю. Альбом сохранил второе место и на следующую неделю с тиражом в 67,000 копий (в сумме 233,000 за две недели). К концу года диск получил Платиновый статус и тираж 1,210,000 копий в США, что сделало его третьим бестселлером года после альбомов 1989 (Taylor Swift) и Frozen. К 6 февралю 2015 года тираж достиг 1,34 млн копий в США. В США тираж синглов составил 4,4 млн, включая 3,4 млн синглов «Stay with Me».

Альбом In the Lonely Hour получил положительные и умеренные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий. Агрегатор рецензий и обзоров сайт Metacritic дал альбому оценку 62 (из 100), основываясь на 24 критиках, фиксируя «в общем положительные отзывы».

Список композиций 

Notes
  дополнительный продюсер
  сопродюсер

Хит-парады

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Чарты десятилетия

Сертификации 

!scope="row"| South Korea
|
|13,587
|-

Примечания

Ссылки 

Поп-альбомы Великобритании
Дебютные альбомы 2014 года
Сэм Смит
Премия «Грэмми» за лучший вокальный поп-альбом
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart
Альбомы Сэма Смита
Альбомы — лауреаты премии MOBO